Нёви́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Аржанта. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19149.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 95 км юго-восточнее Лиможа, в 18 км к югу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 194 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 117 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 87 были экономически активными, 30 — неактивными (показатель активности — 74,4 %, в 1999 году было 73,1 %). Из 87 активных работали 83 человека (47 мужчин и 36 женщин), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 30 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пьер (XV век). Памятник истории с 1926 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез